Duboys-Fresney est un patronyme porté notamment par :

 Étienne Duboys Fresney (1805-1893), homme politique français ;
 Étienne Albert Duboys Fresney (1837-1907), homme politique français ;
 Jacques Duboys-Fresney (1873-1956),homme politique français ;
 Joseph Duboys-Fresney (1812-1872), homme politique français.

Homonymie de patronyme